Amer – comune spagnolo, nella comunità autonoma della Catalogna
Amer – film del 2009 di Hélène Cattet e Bruno Forzani
Amer – fiume dei Paesi Bassi, nella provincia del Brabante Settentrionale
Ghada Amer – artista egiziana